Кубок NHK — один из старейших японских турниров по игре го, организованный японской федерацией го Нихон Киин и телерадиовещательной компанией NHK. Кубок NHK проводится с 1954 года; до 1963 года все соревнования транслировались NHK по радио, с 1963 — на телевидении.

Призовой фонд турнира составляет 5 000 000 иен (примерно 47 000 долларов). Турнир проходит по олимпийской системе. Контроль времени — 30 секунд на ход, 10 периодов бёёми по минуте.

Наибольшее количество раз (11) обладателем кубка становился Эйо Саката.

Обладатели титула

Почётный победитель кубка NHK 
Игрок, выигравший титул как минимум 10 раз, получит пожизненный титул «Почётный победитель кубка NHK». На настоящий момент только Эйо Саката владеет этим титулом.

Примечания 

Титулы го
Мероприятия, регулярно проводимые с 1954 года
Соревнования по го в Японии